Досжанова — женская форма фамилии Досжанов.
 Досжанова, Аккагаз (1893—1932) — одна из первых казахских женщин-врачей.
 Досжанова, Таттикуль (1910—2007) — рабочая Ачисайского полиметаллического комбината, Герой Социалистического Труда.
 Досжанова, Сауле Магазбеккызы